Arietellus är ett släkte av kräftdjur. Arietellus ingår i familjen Arietellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Arietellus